Cet article liste les personnages de la série de bande dessinée franco-belge, Sibylline.

A 
 Alphonse, chien
 Anathème, rat noir
 Arsenic, furet

B 
 Bacafleur, rat noir
 Burokratz, corbeau

C 
 Clarabine, échassier
 Clarinette, canard
 Clothaire, lapin
 Croque-monsieur, furet

D 
 Désiré, souris

E 
 Eugène, souris

F 
 Flouzemaker, étourneau
 Frères Petitfour, souris noires
 Freux (Les), corbeaux
 Friquet, moineau

G 
 Gaspard, humain
 Gloglo, perroquet
 Godetia
 Gouigoui, souris
 Gudu, rat noir
 Gustave, chat blanc

I 
 Isidore, canard

J 
 Jules, souris

K 
 Kulgude, ver de terre

L 
 Louella, humaine

M 
 Marcel, homme
 Marmite, souris
 Mathieu, humain
 Mathilde, humaine
 Mirmy Popcorn, humaine mutante
 Murmuhr, crapaud

O 
 Olga, humaine

P 
 Pantoufle, chat noir
 Patakes, oiseau
 Pignou, tête humaine
 Pioupiou, rat noir
 Pistolard, renard
 Printemps, humain
 Prosper, humain

Q 
 Quinquet, souris blanche

S 
 Sibylline, souris
 Smiling Emyle, sorcière autre apparence de Zinnia
 Sylvestre, lutin puis campagnol

T 
 Taboum, souris
 Tanauzère, démon
 Tétanos, furet
 Troubadoule, nuage
 Trougnou, humain

V 
 Verboten, hérisson

Z 
 Zagabor, oiseau
 Zinnia, sorcière devient Smiling Emyle

Liste de personnages de bande dessinée